Jaffer ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Mohamed Jaffer (* 1955), jemenitischer Boxer
 Sayed Jaffer (* 1985), bahrainischer Fußballtorhüter